A Posteriori — Шостий альбом Enigma випущений у 2006 році і завершивший другу «главу» Enigma.

Список треків 
 Eppur Si Muove (03:41)
 Feel Me Heaven (04:50)
 Dreaming of Andromeda (04:26)
 Dancing with Mephisto (04:25)
 Northern Lights (03:34)
 Invisible Love (04:55)
 Message from IO (03:09)
 Hello and Welcome (new version) (05:09)
 20.000 Miles over the Sea (04:22)
 Sitting on the Moon (04:21)
 The Alchemist (04:41)
 Goodbye Milky Way (05:58)

Посилання 
 Детально про альбом A Posteriori на сайті Світ Enigma

Альбоми Enigma